

Сміттон — місто, штат Міссурі
 Сміттон — місто, штат Пенсільванія
 Сміттон — селище, штат Іллінойс